Carlos Blanco (1928–2011) – meksykański piłkarz pochodzenia hiszpańskiego
 Carlos Blanco Pérez (ur. 1986) – hiszpański pisarz
 Carlos Blanco (ur. 1996) – hiszpański piłkarz